

Имя 
 Ричард — мужское имя, происходящее из прагерманского языка.
 Ричард, герцог Глостерский — член британской королевской семьи, двоюродный брат королевы Елизаветы II.
 Ричард (король Германии) — английский принц из династии Плантагенетов, король Германии (с 1257 года).
 
 
 
 Ричард Гексемский — средневековый английский хронист середины XII века.
 Ричард Дуврский — 41-й архиепископ Кентерберийский (1174—1184).
 Ричард Салернский — итальянский дворянин норманнского происхождения, участник Первого Крестового похода.
 Ричард Софист — английский философ и логик. Преподавал в Оксфорде во второй четверти XIII века.
 Ричард Уоллингфордский (1292—1336) — английский математик, астроном и часовых дел мастер. Служил аббатом в Сент-Олбанском соборе.
 Ричард Шрусбери, 1-й герцог Йоркский — шестой ребёнок и второй сын английского короля Эдуарда IV и Елизаветы Вудвиль.

Фамилия 
 Ричард, Айвор (1932—2018) — британский политик-лейборист.
 Ричард, Вилли (1918—1983) — швейцарский политик, президент.
 Ричард, Джерри (род. 1956) — канадский кёрлингист и тренер.
 Ричард, Нэнси (урожд. Лэнгли) — американская кёрлингистка.
 Ришар, Пьер (род. 1934) — французский киноактёр и режиссёр.

См. также 
 Ричард Львиное Сердце (значения)
 Ричард Фиц-Гилберт (значения)
 Ричардс